10-й выпуск Энеко Тура — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Бельгии и Нидерландов. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 11 по 17 августа 2014 года в рамках Мирового тура UCI 2014 (категория 2.UWT).

Победителем гонки стал бельгийский велогонщик Тим Велленс из команды «», впервые победив на этапе и в генеральной классификации гонки мирового тура.

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд ПроТура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы предоставили уайлд-кард для 2 профессиональных континентальных команд. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 159 спортсменов из 160 заявленных.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3 
Лучшее время в индивидуальной гонке показал голландец Том Дюмулен из . Трассу длиной 9.6 км он преодолел за 10 мин. 55 сек. cо средней скоростью 52.76 км, опередив ставшего вторым швейцарца Фабиана Канчеллару () на 2 секунд. Тройку замкнул британец Герайнт Томас из . Показанное время позволило голландцу подняться на второе место общего зачета, тогда как лидером гонки стал его соотечественник Ларс Боом (), проехавшим «разделку» с 9-м временем.

Этап 4

Этап 5 
На последнем километре завершающего этап подъёма на Мюр ван Гераардсберген атаковал бельгиец Грег Ван Авермат из . Он прошёл ехавшего в отрыве соотечественника Лауренса де Врез () и россиянина Павла Брутта (), взяв первую в сезоне победу. Том Дюмулен () финишировал вторым и благодаря бонификационным секундам опередил Ларса Боома () в генеральной классификации.

Этап 6 
Победителем этапа стал 23-летний бельгийский гонщик Тим Велленс из команды «». Он ускорился за 20 км до финиша и в одиночку преодолев оставшуюся дистанцию, не подпустив преследователей, взял первую в карьере профессиональную победу. Кроме того, Велленс возглавил генеральную классификацию, хотя перед стартом занимал лишь 16-ю позицию в общем зачёт, проигрывая Тому Дюмулену () 49 секунд. Дюмулен опустился на третье место, а Ларс Боом () поднялся на второе.

Этап 7 
Победу на заключительном этапе праздновал бельгиец Гийом Ван Кейрсбулк из команды «». Он предпринял атаку из многочисленного отрыва и набрав преимущество, сумел удержать его до финиша и завоевал первую профессиональную победу на гонке мирового тура. Перемещений в первой пятерке общего зачета не произошло — Тим Велленс () стал победителем Энеко Тура 2014.

Лидеры классификаций  
На Энеко Туре 2014 разыгрывались 3 разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался белой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах, кроме этапа 3 (индивидуальной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.
  
Лидер очковой классификации носил красную майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах, совпадающих с теми, на которых разыгрывались бонусные секунды.

Черная майка присуждалась лидеру бойцовской классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, набранных гонщиками исключительно на специальных промежуточных финишах (primus checkpoint sprint). На каждом из них разыгрывались следующие очки: 10 очков за первое место, 8 — за второе, 6 — за третье, 4 — за четвертое и 2 — за пятое. К этим очкам прибавлялись дополнительные в случае наличия, на момент пересечения финиша, преимущества над пелотоном и в зависимости от его величины: 1 очко за преимущество в 30 cек., 2 — в 1 мин., 3 — в 2 мин., 4 — в 3 мин., 5 — в 4 мин. и более.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   
 

Спорт в Нидерландах в 2014 году
Спорт в Бельгии в 2014 году
Август 2014 года
2014 год в велоспорте